Лидия Эймс (, полное имя Lydia May Ames; 1863—1946) — американская  и педагог.

Специализировалась на миниатюрной масляной живописи и была одной из первых женщин-художниц, а также первой художницей-импрессионисткой Кливленда.

Биография 
Родилась 15 мая 1863 года в Кливленде в семье водителя такси Эшли Эймса (Ashley Ames) и его жены Джейн (Jane Perkins Ames). У неё была одна сестра Сара, которая впоследствии стала библиотекарем в Кливленде.

Карьера Лидии Эймс как художницы началась около 1885 года. В 1900 году она окончила Кливлендскую школу искусств (ныне ) по специальности «Изобразительное искусство». По окончании школы осталась преподавать там, проработав более двадцати лет. Одновременно продолжала изучать искусство в Школе дизайна Род-Айленда.

После окончания педагогической деятельности Эймс открыла собственную художественную студию, где продолжала давать частные уроки.

Была основателем и членом Женского художественного клуба Кливленда (Woman’s Art Club of Cleveland), а также членом Национальной ассоциации женщин-художников и скульпторов (National Association of Woman Painters and Sculptors).

Художница никогда не была замужем и умерла в Кливленде 1 октября 1946 года. Была похоронена на городском кладбище Harvard Grove Cemetery.

Творчество 
Известная как одна из самых ранних женщин-художников Кливленда, Лидия Эймс получила признание в Соединенных Штатах за свои импрессионистские картины маслом. Бо́льшую часть своего времени она проводила в Кливленде, хотя и совершала поездки с целью создания эскизов как в Новую Англию, так и в Средиземноморье. на ранние её работы повлияла Школа Барбизона.

Основные выставки:
 Louis M. Sealand Gallery, Кливленд, 1900.
 Society of Independent Artists, Нью-Йорк, 1917.
 Society of Independent Artists, Нью-Йорк, 1921.
 Lindner Store, Кливленд, 1925.

Примечания

Ссылки 
 May Lydia Ames (1863—1946)
 AMES, LYDIA MAY
 Ames, Lydia May :: Famous Women of Cleveland

Художники США
Педагоги США